Шато-Порсьен:

 Шато-Порсьен — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны.
 Шато-Порсьен — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.